G05 ist eine interne Bezeichnung für die seit  angebotene vierte Generation des SUV X5 von BMW. Für den X5 M lautet die interne Bezeichnung F95.

Modellgeschichte 
Der G05 wurde im  in den Varianten X5 xDrive40i, X5 xDrive50i, X5 xDrive30d und X5 M50d vorgestellt, hatte die formale Messepremiere im  auf der Mondial Paris Motorshow 2018 und ist im  auf den Markt gekommen. Im  wurde mit dem X5 xDrive45e iPerformance ein Plug-In-Hybridmodell vorgestellt. Im  wurde die Variante X5 M50i, die eine dem X5 M50d ähnliche Außenausstattung hat und seit  produziert wird, vorgestellt. Knapp ein Jahr nach der Präsentation gelangte die Plug-In-Hybridvariante Anfang  in den Verkauf.

Auf der IAA 2019 in Frankfurt/Main wurde ein Konzeptfahrzeug eines X5 mit Brennstoffzelle als i Hydrogen Next vorgestellt.

Auf der LA Auto Show im  präsentiert BMW den X5 und den X6 als M-Version (F95 bzw. F96) mit dem Antrieb aus dem BMW M5 F90. Marktstart beider Modelle war im .

Eine überarbeitete Version der Baureihe debütierte im . Die Markteinführung soll im  erfolgen.

Produktion 
Die Produktion erfolgt weiterhin im BMW-Werk Spartanburg in den USA. Im brasilianischen BMW-Werk Araquari wird das Fahrzeug seit Mitte 2019 zusammengebaut. SKD-Bausätze dienen dort als Grundlage für die fertigen Fahrzeuge. Sonderschutzfahrzeuge werden im Werk Toluca in Mexiko fertiggestellt. Im Jahr 2019 und 2020 wurden über 165.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Seit 2022 wird der X5 mit verlängertem Radstand in bei BMW Brilliance Automotive in China gefertigt.

Technik 
Für den G05 nutzt BMW die modulare CLAR-Plattform (Cluster Architecture), auf der zukünftig alle Modelle von der 3er-Reihe bis zum BMW X7 aufbauen.

Karosserie 
Der Radstand wurde gegenüber dem Vorgänger um 42 mm verlängert.
Die Karosserie hat erneut eine zweigeteilte Heckklappe, welche nun vollständig elektrisch öffnet und schließt (vorher: nur obere Klappe).

Der günstigste cW-Wert ist 0,31 für den 30d bzw. 0,32 bei den übrigen Modellen; die Stirnfläche dieses X5 beträgt 2,90 m² (exemplarischer Vergleich: Die Stirnfläche des BMW X3 G01 beträgt 2,65 m², die des VW Golf VII 2,19 m².)

Innenraum 
Seit 2019 ist eine dritte Sitzreihe lieferbar. Der Kofferraum fasst 645 l bei der Konfiguration mit fünf Sitzen. Die Instrumententafel ist ausschließlich mit digitalen Anzeigen bestückt („BMW Live Cockpit Professional“). Durch dessen Betriebssystem sind drahtlose Softwareupdates möglich.

Fahrwerk 
Das Fahrwerk ist serienmäßig mit adaptiven Stoßdämpfern und Stahlfedern, auf Wunsch mit Luftfederung für beide Achsen mit 8 cm Verstellweg ausgestattet, mit der dadurch die Bodenfreiheit im Gelände erhöht werden kann. Die Vorderräder sind an Doppelquerlenkern in Aluminium-Bauweise geführt, die Hinterachse ist eine Fünflenkerachse in Stahlleichtbauweise. Eine Differentialsperre und eine Hinterachslenkung sind auf Wunsch erhältlich. Alle Räder werden mit belüfteten Scheibenbremsen gebremst. Ab Werk sind Räder mit Felgendurchmessern von 18 bis 22 Zoll möglich.

Beleuchtung / Sonderausstattungen 

Eine weitere Sonderausstattung ist Laserlicht: Laserdioden messen nur ein Zehntel der Größe von herkömmlichen LED. Dennoch strahlen sie zehnmal so hell und daher doppelt so weit – bis zu 600 Meter soll das Fernlicht leuchten. Die tiefblauen Laserdioden-Strahlen werden mit Hilfe eines gelben Leuchtstoffs in weißes Licht mit einer Farbtemperatur von 5500 Kelvin umgewandelt. Das entspricht der Farbe von Tageslicht.

Auch eine Duftorgel und ein mit  beleuchteten Grafikelementen verziertes Panoramaglasdach („Sky Lounge“) sind erhältlich. Dabei wird eine auf das Glas gedruckte Grafik seitlich von LED-Elementen beleuchtet.

Antrieb und Motoren 
Alle in Europa angebotenen Motoren erfüllen die Euro-6d-Temp-Abgasvorschrift. In Europa wird das Modell mit V8-Ottomotor (xDrive50i) nicht angeboten. Die Leistung überträgt ein Achtstufen-Automatikgetriebe von ZF mit Steptronic. Modelle für China, unter anderem der gegenüber den in Europa erhältlichen Ottomotoren schwächere xDrive30i mit 195 kW maximaler Leistung aus einem 2,0-l-R4-Motor, sind nach China VI und Modelle für den nordamerikanischen Markt nach der Bin-125-Norm zertifiziert.

Der G05 ging als Sechszylinder-Ottomotormodell mit dem zum  überarbeiteten B58-Motor an den Start. Zum  wurde die Motorenpalette um die Reihenvierzylinder-Dieselmotorvariante xDrive25d als Einstiegsmodell und mit dem X5 M50i als weiterer V8-Ottomotorvariante mit einer maximalen Leistung von 390 kW (530 PS) erweitert. Das Dieselmotormodell mit der maximalen Leistung von 195 kW wird je nach Markt unterschiedlich bezeichnet: in Europa heißt es xDrive30d, in Japan xDrive35d. Für den russischen Markt weicht die maximale Leistung des xDrive30d hingegen ab und beträgt dort 183 kW.

Alle in Europa angebotenen Versionen verfügen über hinterradbetonten Allradantrieb xDrive. In den USA wird auch ein Ottomotormodell mit Hinterradantrieb (sDrive40i) angeboten.

Das seit Herbst 2019 erhältliche Plug-In-Hybridmodell hat neben dem maximal 230 kW leistenden Ottomotor eine im Getriebe eingebaute Synchronmaschine mit einer Spitzenleistung von maximal 145 kW. Mit einer Antriebsbatterie mit einer Nettokapazität von ca. 21 kWh ergibt sich nach dem Fahrzyklus WLTP eine elektrische Reichweite von bis zu 110 km.

Von einem Twin-Scroll-Biturbo aufgeladenen V8-Ottomotor mit 4,4 l Hubraum werden die Varianten des X5 M F95 angetrieben werden. Während das schwächere Modell von beiden maximal 441 kW leistet, hat die stärkere Competition-Version 460 kW.

Im  kam ein weiterer Dieselantrieb auf den Markt: der xDrive40d. Er soll mit einer maximalen Leistung von 250 kW aus einem 3,0-l-Motor mit Mildhybridsystem, das heißt, er hat ein zusätzliches 48-V-Bordnetz und einen riemengetriebenen Startergenerator mit 8 kW, ausgerüstet werden. Der Dieselmotor hat eine Stufenaufladung bei der sowohl Nieder- als auch Hochdrucklader verstellbaren Leitschaufeln haben. Für den SCR-Katalysator gibt es im Abgassystem zwei Punkte mit einer Dosiereinheit für die Beimengung von AUS 32.

Sicherheit

Sicherheitsbewertungen 
Das Fahrzeug wurde 2018 im Euro-NCAP-Crashtestprogramm mit fünf Sternen gesamtbewertet. Beim Versuch „Moderate overlap front“ des IIHS wurde es für das Modelljahr 2019 mit „Good“ bewertet und erhielt die Auszeichnung „2019 TopSafetyPick+“. Im Programm des US NCAP bekam es ebenfalls im Modelljahr 2019 die Gesamtwertung vier Sterne.

Sonderschutzvariante 
Zusätzlich zu den ungepanzerten Versionen gibt es ein Fahrzeug mit der Widerstandsklasse VR6. Es hat die Bezeichnung X5 Protection VR6. Die maximale Leistung des Motors von 390 kW entspricht der des M50i. Mit dem Fahrzeug wird eine Medaille mit der Prägung „Visible Agility. Invisible Armour.“ mitgeliefert.

i Hydrogen Konzeptfahrzeug und Kleinserie 

Im Jahr 2019 präsentierten Konzeptfahrzeug i Hydrogen Next ist vorn anstelle eines Verbrennungsmotors die Brennstoffzelle platziert, der Elektromotor und Pufferbatterie sitzen an der Hinterachse; die Wasserstofftanks nehmen den Platz von Kardanwelle, Auspuff und Tank ein. Die Serienversion BMW iX5 Hydrogen wurde 2021 vorgestellt und wird seit August 2022 in Kleinserie hergestellt. Den Brennstoffzellenantrieb testet BMW seit 2015 in einer Versuchsflotte des 5er GT F07. Nun soll mit der Kleinserie von 100 iX5 weitere Erfahrung gesammelt werden. Die Fahrzeuge kommen aus dem BMW-Werk in den USA und werden in Deutschland mit der Wasserstofftechnik versehen, wobei die Tanks im Mitteltunnel und unter der Rücksitzbank eingebaut sind; die Brennstoffzellen kommen auf Basis der 2013 begonnenen Kooperation von Toyota. Die iX5 Hydrogen sollen in Europa, USA, Japan, Korea und China ab Frühjahr 2023 im Alltagsbetrieb getestet werden. Die Leistung des fremderregten Synchronmotors wird mit 295 kW (401 PS) angegeben. Die Dauerleistung der Brennstoffzelle beträgt 125 kW (170 PS). Auf 100 km/h soll der iX5 Hydrogen in unter sechs Sekunden beschleunigen, die Höchstgeschwindigkeit gibt BMW mit 205 km/h an.

Technische Daten 
Quellen:

Motoren

Motoraufbau

Hybridantriebspezifische Angaben

Fahrleistungen

Karosseriedaten

Antriebsstrang

Umwelt

Weblinks

Einzelnachweise 

G05
Sport Utility Vehicle
Kombi
Hybridelektroautomodell